Порівня́льний ана́ліз () — виявлення і пошук, визначення властивостей та характеристик на основі зібраних статистичних даних або емпіричних досліджень окремих об'єктів або явищ. Використовуються з метою встановлення логічних закономірностей які впливають на досліджувані об'єкти або явища, і пошуку переваг та вразливостей які можуть виявлятися під впливом факторів. Використовувався і використовується вченими, науковцями як елемент пізнання в предметних областях. Наприклад, давньогрецький мислитель Арістотель у своїй збірці праць про державу — «Політика», на основі своїх логічних міркувань і простих співставлень описує виявлені характеристики у взаємовідносинах між людьми, між людиною і державою. Також наводить висновки які були цінними на той час для подальшого розвитку суспільних відносин, так як визначивши переваги і вразливості можна передбачити або спрогнозувати подальшу зміну стану об'єкта або явища. На основі порівнянь і абстрактного мислення можна узагальнити складні на перший погляд явища, і як висновок, запропонувати твердження які будуть використовуватись в подальшому у відповідних галузях.

Використання 
Залежно від мети і сфери дослідження порівняльний аналіз використовується за різними напрямками і набуває певних вимог щоб сфокусуватися тільки на тих факторах які можуть бути керовані людиною і допоможуть у вирішенні наявних проблем, досягненні поставлених цілей, або встановленні інших тверджень. Як на простому рівні порівняння взаємодії фізичних і природних явищ і процесів, так і в більш складних варіантах взаємовідносин людей в економічній, соціальній, психологічній, юридичній сферах. Наприклад, висновки і твердження порівняльного аналізу можуть бути використані для визначення стану об'єкта або людини в медицині і судових справах.

Загальновідомі підтипи порівняльного аналізу:

У соціології:

Якісний порівняльний аналіз (QCA), що встановлює логічні висновки, на основі зібраних даних.
Цей підтип аналізу був розроблений Чарльзом Рагіном в 1987 році і використовується в бізнесі, менеджменті, освіті, медицині.

У криміналістиці:

Контекстний порівняльний аналіз (CCA) — методологія дослідження для пошуку подібностей і різниці досліджуваних об'єктів.

У судовій експертизі:

Порівняльний аналіз куль (CBLA), або аналіз композиції куль — криміналістична методика, яка використовує хімію, щоб порівняти склад кулі з місця злочину до куль знайдених в інших місцях, наприклад у підозрюваного. Тому що зазвичай, кулі виготовляються з одного типу сплаву металу, який є унікальним в порівнянні з іншими.

Див. також 
 Методологія
 Філософія науки
 Дослідження
 Метод
 Наукове дослідження
 Територіальне дослідження
 Національна академія наук України

Джерела 
 «Порівняльний аналіз як метод політологічних досліджень», — О. Долженков
 «Політика», Арістотель, — трактат про державу з 8 книг